Xilinhaote Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xilinhot Shi, härad, Inre Mongoliet, 
 Xilin Hot (ort i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar